Абаáта — многозначный термин;

Транспорт
 Абаата — платформа на участке Псоу — Сухум Абхазской железной дороги

Архитектура 
 Абаата — крепость в Абхазии
 Абаата — церковь на территории крепости Абаата